Simonović ist der Familienname folgender Personen:

 Boško Simonović (1898–1965), jugoslawischer Fußballtrainer
 Dragoljub Simonović (* 1972), serbischer Fußballspieler

 Ljubodrag Simonović (* 1949), serbischer Basketballspieler
 Marko Simonović (* 1986), serbischer Basketballspieler
 Saša Simonović (* 1975), serbischer Fußballspieler